4119 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в городе Красноярске. Расположен на трёхпутном участке Транссибирской магистрали, в восточной горловине станции Базаиха. Имеет две платформы. боковая платформа расположена с южной стороны путей. Островная платформа находится с северной стороны. Через неё проходит третий путь перегона Базаиза—Красноярск-Восточный.

Примечания 

Остановочные пункты Красноярского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Красноярска